The Harbour Lights – film del 1914 diretto da Percy Nash
The Harbour Lights – film del 1923 diretto da Tom Terriss